rzeki
 Mana – rzeka w Rosji
 Mana – rzeka w Gujanie Francuskiej
 Måna – rzeka w Norwegii (Telemark), przepływająca przez Rjukan

 miejscowości
 Mana – miasto w Gujanie Francuskiej
 Mana - miejscowość w Algierii

 w grach fabularnych / fantasy
 mana – rodzaj energii w światach fantasy
 mana – inna nazwa punktów magii
 Mana – seria fabularnych gier akcji

 inne
 Mana – koncepcja energii w manaizmie
 Mana – japoński muzyk
 Mana – japońskie imię
 Mana – szczyt w Himalajach
 Maná – meksykański zespół rockowy
 Mana – fiński perkusista zespołu Lordi
 Mana – biskup Seleucji-Ktezyfonu
 Mana – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w gminie Ivanjica